A kreatívigazgató általában a reklámügynökségek kreatív részlegének vezetője, de dolgozhat tévétársaságnál vagy más médiavállalatnál is. 

Egy reklámügynökségnél ő felelős az alá tartozó szövegírók és grafikusok, art direktorok munkájáért.

Foglalkozások